Prince George é o nome de vários lugares:

Prince George, na Colúmbia Britânica, Canadá.
Condado de Prince George em Virginia, Estados Unidos.
Condado de Prince George em Maryland, Estados Unidos.

Desambiguação